.357 Mágnum (9x33 R) мм — американский револьверный патрон большой мощности, созданный компанией Smith & Wesson в 1934 году.

История 
В годы сухого закона в США расцвела организованная преступность. Банды бутлегеров имели автоматическое оружие и мощные автомобили, зачастую с элементами бронирования. Для борьбы с таким противником патрон стандартного полицейского револьвера, — .38 Special — имел недостаточную мощность. Специалисты компаний Smith&Wesson и Winchester работали над задачей увеличения мощности полицейского патрона без принципиальных изменений в конструкции револьвера Smith & Wesson Model 10. Решение было найдено в виде увеличения порохового заряда патрона .38 Special за счет удлинения гильзы примерно на 10 % без изменения калибра (см. табл.). Новый патрон получил название .357 Magnum. Легенда гласит, что название патрона предложил глава фирмы S&W — Дуглас Вессон (внук основателя компании Д. Б. Вессона). Будучи любителем французского шампанского, Вессон предпочитал бутылки объёмом 1,5 литра, известные как Magnum. В 1935 году Smith & Wesson представила под этот патрон новый револьвер, выполненный путём установки в рамку размера «N» нового барабана и ствола от револьвера «.38-44» с подствольным пеналом. Оружию присвоили то же наименование, что и боеприпасу — «.357 Magnum». После выпуска 6642 экземпляров производство этой модели было остановлено в 1941 году в связи с армейскими заказами и возобновилось в 1948 году. В 1957 году Smith & Wesson переименовала револьвер, присвоив ему обозначение «Model 27». Являясь одним из наиболее популярных револьверов калибра .357 Magnum, он находится в производстве по настоящее время.

Снаряжение 

 * В зависимости от длины ствола — 2, 4 или 6 дюймов (50, 100 или 150 мм).

Достоинства и недостатки 
Как и все боеприпасы, патрон .357 Magnum имеет свои достоинства и недостатки:

В России 
С 27 ноября 2012 года патрон сертифицирован для производства в России в качестве боеприпаса для спортивно-охотничьего оружия. Производство освоено Тульским патронным заводом.

См. также 
 Магнум (патрон)
 Colt Python
 MP-412

Примечания

Ссылки 
 Описание патрона
 Демонстрация
 Tales of the gun — Smith&Wesson
 Револьверный патрон .357 Magnum

Литература 
 

Револьверные патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны с выступающей закраиной
Появились в 1934 году в США